Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Open 6ème Sens — Métropole de Lyon 2020 des Damentennis in Lyon. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Lyon